UTC+5:30 — часовой пояс для Индии и Шри-Ланки.

В течение всего года 
 
 
 С 15 августа 1947 года по 30 сентября 1987 года в е (см. Бутанское время)

Ссылки 
 Города в UTC+5:30

Часовые пояса